Sacharau (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Kanstanzin Sacharau (* 1985), belarussischer Eishockeyspieler
 Michail Sacharau (* 1962), belarussisch-kasachischer Eishockeytrainer

Siehe auch 
 Sacharow
 Sacharowa
 Zacharow